Цмур:

 Цмур — лезгинское село в Сулейман-Стальском районе Дагестана.
 Цмур — река в России, протекает в Республике Дагестан.